Graue Ware steht für:

 Graue Ware, Geräte aus dem Bereich Informations- und Kommunikationselektronik, siehe Elektrogerät #Geräte für den Privathaushalt

Siehe auch:
 Grauware, Gebrauchskeramik des Mittelalters und der frühen Neuzeit